Emil Rojc je osebno ime več osebnosti:

 Emil Rojc (1940–), pedagog/šolnik in politik
 Emil Rojc (politik), župan Ilirske Bistrice